Ersta kan syfta på:

 Ersta malmgård – en malmgård på Södermalm i Stockholm
 Erstagatan – en gata på östra Södermalm i Stockholm
 Ersta diakoni – arbetar för och med människor i utsatta livssituationer sedan 1851
 Ersta, Brännkyrka socken – en tidigare gård (by) och egendom i Brännkyrka socken
 System ERSTA – ett svenskt artillerisystem, se 12 cm tornautomatpjäs m/70